Петровцій — закарпатське прізвище.

Відомі носії:
 Марк (Петровцій) — український православний діяч, архієрей УПЦ МП.
 Мефодій (Петровцій) — український православний діяч, архієрей УПЦ МП.
 Петровцій Іван Юрійович — український прозаїк, поет, перекладач і громадський діяч.

Українські прізвища